Bakılı Bakı PFK (ázerbájdžánsky: Bakılı Bakı Peşəkar Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící v hlavním městě Baku.

Klub byl založen v roce 1963 pod názvem Araz Baku, obnoven byl v roce 1995 jako amatérský klub. V roce 1997 se klub zaregistroval do svazových soutěží pod názvem Araz Futbol Klubu, o rok později změnil název na Bakili Baku. V květnu 2014 se svaz rozhodl vyloučit klub pro sezónu 2014/15, kvůli neodehráni posledního zápasu sezóny minulé. V srpnu 2014 ovšem svaz své rozhodnutí zrušil a klub se mohl následně zúčastnit další sezóny Birinci Divizionu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Zirə stadionu s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1963 – FK Araz Baku (Futbolnyj klub Araz Baku)
 1992 – zánik
 1995 – obnovena činnost pod názvem Araz Bakı FK (Araz Bakı Futbol Klubu)
 1998 – Bakılı Bakı PFK (Bakılı Bakı Peşəkar Futbol Klubu)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Profil klubu na stránkách svazu 

Fotbalové kluby v Baku
Fotbalové kluby založené v roce 1963